

Sigle 
 IRM – imaging a risonanza magnetica (in inglese MRI)

Musica 
 IRM – album discografico del 2009 di Charlotte Gainsbourg